Алекса́ндрино — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Александрино — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Александрино — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Александрино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Александрино — деревня в Знаменском районе Омской области.
 Александрино — станция в Новодугинском районе Смоленской области.

Другое 
Александрино — лесопарк в местности Ульянка, в районе Петергофской дороги в черте Санкт-Петербурга
 Александрино — усадьба в Санкт-Петербурге
 Александрино — имение княжеского рода Лобановых-Ростовских в Смоленской области.
 Александрино — железнодорожная станция.

См. также 
 Дом Отдыха Александрино